Idiosoma är ett släkte av spindlar. Idiosoma ingår i familjen Idiopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Aganippe 
Aganippe bancrofti
Aganippe berlandi
Aganippe castellum
Aganippe cupulifex
Aganippe modesta
Aganippe montana
Aganippe occidentalis
Aganippe pelochroa
Aganippe planites
Aganippe rhaphiduca
Aganippe robusta
Aganippe simpsoni
Aganippe smeatoni
Aganippe subtristis
Aganippe winsori

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Idiosoma